Hewer ist der Familienname folgender Personen:

 John Hewer (1922–2008), britischer Schauspieler
 Mitch Hewer (* 1989), britischer Schauspieler
 Tanja Hewer (* 1972), bekannt als Michelle (Sängerin), deutsche Schlagersängerin
 Nick Hewer (* 1944), britischer Fernsehmoderator
 Reginald Hewer (1892–1970), britischer Offizier
 William Hewer (1642–1715), britischer Politiker

Siehe auch:
 Hever